En Pologne, Witnica est le nom :

 de la gmina de Witnica, dans le powiat de Gorzów, dans la voïvodie de Lubusz,
 de la ville de Witnica, chef-lieu de cette gmina,
 du village de Witnica, dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 du village de Witnica, dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.